De Superettan 2003 was het vierde seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 12 april en eindigde op 25 oktober 2003. Kalmar FF eindigde als eerste met zeven punten voorsprong op Trelleborgs FF. Beide clubs promoveerden rechtstreeks naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie/degradatie

GIF Sundsvall handhaaft zich in hoogste divisie op basis van meer gemaakte uitdoelpunten.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met twaalf of meer treffers achter hun naam.

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2003
Zweeds voetbalelftal in 2003

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2003